Аполье — деревня на юго-востоке Бежаницкого района Псковской области. Входит в состав сельского поселения Бежаницкая волость.

Расположена в 10 км к юго-востоку от райцентра Бежаницы.

Численность населения деревни составляет 261 житель (2000 год).

До 2005 года входила в состав ныне упразднённой Аполинской волости в качестве её административного центра.

Примечания 

Населённые пункты Бежаницкого района